Napoleón o Napoleon (en francés, Napoléon) puede hacer referencia a:

Casa de Bonaparte 
 Napoleón I Bonaparte (1769-1821), primer emperador de la dinastía Bonaparte, gobernó de 1804 a 1814 y brevemente en 1815; 
 Napoleón II Bonaparte (1811-1832), rey de Roma, apodado «el Aguilucho», hijo de Napoleón I y María Luisa de Austria;
 Napoleón III Bonaparte (1808-1873), segundo emperador de la dinastía, sobrino del primero, gobernó de 1852 a 1870;
 Napoleón Carlos Bonaparte (1802-1807), príncipe de Países Bajos e hijo de Luis, hermano de Napoleón I;
 Napoleón Luis Bonaparte (1804-1831), rey de Países Bajos e hijo de Luis, hermano de Napoleón I;
 Napoleón José Carlos Bonaparte (1822-1891), hijo de Jerónimo, hermano de Napoleón I;
 Napoleón Carlos Bonaparte (1839-1899), nieto de Luciano, hermano de Napoleón I;
 Napoleón Eugenio Luis Bonaparte (1856-1879), hijo único de Napoleón III, también llamado Napoleón IV;
 Víctor, príncipe Napoleón (1862-1926), pretendiente al trono de Francia;
 Luis, príncipe Napoleón (1914-1997);
 Carlos Bonaparte, príncipe Napoleón (*1950);
 Juan Cristóbal, príncipe Napoleón (*1986);

Otros personajes 
 Napoleón Orsini (1263-1342), Cardenal;
 Napoleón della Torre (†1278), señor de Milán entre 1265 y 1277;
 Napoleon Jackson Tecumseh Dana (1822-1905), mayor general del ejército de EE.UU.;
Napoleon Bonaparte Buford (1807 – 1883), Genera del ejército de la Unión durande la Guerra Civil de Estados Unidos;
 Augusto Napoleone Berlese (1864-1903), profesor y botánico italiano;
 José Napoleón Duarte (1925-1990), presidente de El Salvador (1984-1989);
 José María Napoleón (*1948), cantautor y actor mexicano;
 Napoleon (*1977), rapero estadounidense;
 Napoleón Solo, personaje de ficción de la serie de televisión estadounidense El Agente de C.I.P.O.L.;
 Napoleon, personaje de la novela de George Orwell Rebelión en la granja;
 Napoleón Bravo, periodista venezolano cuyo verdadero nombre es José Ovidio Rodríguez Cuestas.

Objetos 
 Napoleón, navío de línea francés, primero a vapor del mundo, en activo entre 1850 y 1876;
 Napoleón, moneda de oro de 20 francos establecida por Napoleón I en 1803 (véase «napoleón» en el Wikcionario);
 Napoleón o cortacadenas, herramienta manual usada para cortar metales;
 Napoleón o milhojas, postre a base de galletas dulces, leche condensada, nueces y chocolate;
 Pez Napoleón o Cheilinus undulatus, especie de pez marino de la familia de los lábridos;
 Napoleón, variedad murciana de uva de mesa.

Lugares 
 Napoleon (Dakota del Norte), EE.UU.;
 Napoleon (Indiana), EE.UU.;
 Napoleon (Misuri), EE.UU.;
 Napoleon (Míchigan), EE.UU.;
 Napoleon (Ohio), EE.UU.;

Películas 
 Napoleón, película francesa de 1927;
 Napoleón, película argentina de 1941;
 Napoleón, película francesa de 1955, dirigida por Sacha Guitry;
 Napoleón, película australiana de 1995;
 Mi Napoleón, película de 2001, dirigida por Alan Taylor.

Juegos 
 Napoleón, también conocido como nap, juego de naipes cuyo nombre podría provenir de Napoleón III;
 apertura Napoleón, apertura irregular, en honor a Napoleón I, característica del juego de ajedrez;

Matemáticas 
 teorema de Napoleón, referente a la construcción de triángulos equiláteros;
 problema de Napoleón, referente la construcción con compás en geometría euclídea;